— бывший посёлок в Японии, располагавшийся в южной части префектуры Ниигата (уезд Минамиуонума).

1 октября 2005 года вошёл в состав города Минамиуонума.

Название посёлка сохранилось в топонимике в виде современной железнодорожной станции и местных улицах.

На 1 апреля 2005 года его площадь составляла 190,12 км², население — 19 956 человек.

Виды Сиодзавы

Примечания 

Ликвидированные муниципалитеты префектуры Ниигата